Dimtu, ou Wolaita Dimtu, une ville située dans la zone Wolayita de la région Sud ;
 Dimtu, ou Dimtu Hambella, une localité située dans la zone Ouest Arsi de la région Oromia ;
 le Dimtu, ou mont Tullu Dimtu, un autre nom du Batu, le point culminant du massif du Balé, également dans la région Oromia ;
 la circonscription de Dimtu, une circonscription législative de la zone Jimma de la région Oromia.